|-
| 172301 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172302 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172303 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172304 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172305 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172306 - ||  || 7 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172307 - ||  || 10 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172308 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172309 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172310 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172311 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172312 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172313 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172314 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172315 - ||  || 15 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172316 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172317 - ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 172318 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 172319 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172320 - ||  || 15 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172321 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172322 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172323 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172324 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172325 - ||  || 31 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 172326 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172327 - || 2002 VF || 1 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172328 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172329 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172330 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172331 - ||  || 4 noiembrie 2002 ||  || 
|-
| 172332 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172333 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172334 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172335 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172336 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172337 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172338 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172339 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172340 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172341 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172342 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172343 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172344 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172345 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172346 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172347 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172348 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172349 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172350 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172351 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172352 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172353 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172354 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172355 - || 2002 XM || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172356 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172357 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172358 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172359 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172360 - ||  || 9 decembrie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 172361 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172362 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172363 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172364 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172365 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172366 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172367 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172368 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172369 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172370 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172371 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172372 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172373 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172374 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172375 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172376 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172377 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172378 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172379 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172380 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172381 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172382 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172383 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172384 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172385 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172386 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172387 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172388 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172389 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172390 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172391 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172392 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172393 - ||  || 8 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172394 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172395 - ||  || 11 ianuarie 2003 ||  || 
|-
| 172396 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172397 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 172398 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172399 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172400 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-